«Сковорода у Бабаях. Мрії» — аматорський фільм про садибу Григорія Сковороди в селищі Бабаї Харківської області, знятий волонтерами у 2021 р. Мета фільму - привернути увагу до історичної пам’ятки та врятувати її від руйнування. Тривалість фільму 9 хвилин.

Оприлюднили стрічку на ютуб-каналі фолкгрупи «Грайна».

Презентація фільму 
Презентація фільму «Сковорода у Бабаях. Мрії» відбулась 30 вересня 2021 року в Харківському прес-клубі.

Сюжет 
Філософ Григорій Сковорода та його учень, священник Яків Правицький, опиняються у садибі в наші дні та бачать, в якому вона стані.

Творча група 
Авторка ідеї фільму — Олена Тарасова.

Актори і ролі: 
Сковорода - актор Микола Мох, 

Яків  Правицький — священник Геннадій Рохманійко, 

янгол — співачка Яна Заварзіна.

У фільмі  задіяні настоятель Іоано-Богословського Храму Віктор Маринчак, фольклористичний гурт "Фарби",  родина харків'янина Олеся Штефчука (грають учнів Сковороди).

Див. також 
 Будинок, у якому жив Г. С. Сковорода (Бабаї)

Примітки 

Фільми про Григорія Сковороду